Demuren  ist der Familienname folgender Personen:

 Osaretin Demuren (* 1951), nigerianische Bankerin und die erste weibliche Vorsitzende der Guaranty Trust Bank
 Harold Olusegun Demuren (* 1945), nigerianischer Luftfahrtingenieur, von 2005 bis 2013 Generaldirektor der Nigerian Civil Aviation Authority